Der Dreiband-Weltcup 1988/2 war das 2. Weltcupturnier im dritten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 11. bis zum 13. November 1988 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Antwerpen statt.

Geschichte 
Erstmals in der noch kurzen Weltcup-Geschichte standen zwei Akteure aus einem Land im Finale. In einem großartigen Finale setzte sich am Ende Nobuaki Kobayashi nach 0:2 Satzrückstand nach großem Kampf mit 3:2 Sätzen gegen seinen Landsmann Jun’ichi Komori durch. Antwerpen ist für Kobayashi sowieso ein guter Turnierort. 1974 gewann er damals gegen den scheinbar unschlagbaren Raymond Ceulemans seinen ersten Weltmeistertitel. Das kleine Finale um den dritten Platz sicherte sich der Weltranglistenerste Torbjörn Blomdahl mit einem neuen Generaldurchschnitt Rekord (GD) von 1,891 was auch ein neuer Weltrekord war. Ebenfalls neuer Weltrekord war der beste Einzeldurchschnitt (BED) von Kobayashi mit 2,812. Das faire Publikum spendete beiden Finalisten stehenden Applaus und wurde durch Millionen von Fernsehzuschauern weltweit in Europa, Südamerika und Japan verfolgt.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Raymond Ceulemans
  Junichi Komori
  Nobuaki Kobayashi
  Ludo Dielis
  Marco Zanetti
  Richard Bitalis
  Rini van Bracht
  Dieter Müller
  Francis Connesson
  Allen Gilbert
  Karsten Lieberkind

Ausrichterplätze:
  Raymond Steylaerts
  Leslie Menheer
  Jozef Gilsels
  Willy Gijsels

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.O.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Die ersten vier der Weltrangliste (in diesem Fall Torbjörn Blomdahl, Jun’ichi Komori, Raymond Ceulemans und Nobuaki Kobayashi) waren für das Achtelfinale gesetzt.Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler Eins beendet Punkten beendet, so hatte Spieler Zwei keinen Nachstoß.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: SP/Pkt./Aufn./ED/HS

Einzelnachweise 

1988 2
Karambolageveranstaltung 1988
Billardturnier in Antwerpen